Pueblo Viejo kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Pueblo Viejo, Dominikanska republiken, kommun, Ázua,

Honduras 

 La Colorada, Honduras, Atlántida,

Mexiko 

 Villa Cuauhtemoc, ort, Veracruz, Pueblo Viejo, 
 Pueblo Viejo, Misantla, 
 Anahuac, Pueblo Viejo, Veracruz, 
 Pueblo Viejo, Minatitlán, 
 Pueblo Viejo kommun, Veracruz, 
 Pueblo Viejo, Antiguo Morelos, 
 Pueblo Viejo, Ocampo, 
 Pueblo Viejo, Tihuatlán, 
 Pueblo Viejo, Santiago Ixtayutla, 
 Pueblo Viejo, Morelos, Tlaquiltenango, 
 Pueblo Viejo, Zapotlanejo, 
 Pueblo Viejo, La Huacana, 
 Pueblo Viejo, Santiago Amoltepec, 
 Pueblo Viejo, Magdalena Peñasco, 
 Pueblo Viejo, Coacoatzintla, 
 Pueblo Viejo, San Mateo Yucutindoo, 
 Pueblo Viejo, Cotaxtla, 
 Pueblo Viejo, Morelia, 
 Pueblo Viejo, Las Choapas, 
 Pueblo Viejo, Las Choapas, 
 Pueblo Viejo, Tolimán, 
 Pueblo Viejo, Jungapeo, 
 Pueblo Viejo, Namiquipa, 
 Pueblo Viejo, Sinaloa,

Se även
 Puebloviejo – flera